Cultellidae est un taxon non valide de la famille des Pharidae, des mollusques de la super-famille des Solenoidea, couramment appelés couteaux.

Liste des genres 
 Voir l'article Pharidae

Notes et références

Liens externes 

Veneroida